Акинделе () — фамилия. Известные носители:

 Акинделе, Джелил (род. 1983) — американский профессиональный баскетболист, центровой баскетбольного клуба «Фуэнлабрада».
 Акинделе, Тешо (род. 1992) — канадский футболист, нападающий клуба «Даллас» и сборной Канады.